IX Чемпионат мира ИААФ по лёгкой атлетике в помещении (IAAF) проводился в национальной арене («National Indoor Arena») в Бирмингеме (Великобритания) с 14 по 16 марта 2003 года. Это впервые проведенный чемпионат в Великобритании. На нём присутствовало 589 участников из 132 стран.

Результаты

Мужчины 
1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2006 |

Женщины 
1999 | 2001 | 2003 | 2004 | 2006 |

Таблица медалей

Примечания

Ссылки 
 Официальный веб-сайт чемпионата

3
2003
Международные спортивные соревнования в Бирмингеме
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Великобритании